Remigio Sturaro (1940) – ex rugbista a 15 e dirigente sportivo italiano
 Stefano Sturaro (1993) – calciatore italiano